VMW steht für:

Vereinigte Metallwerke Ranshofen-Berndorf AG, frühere Name der Austria Metall AG und der Berndorf AG
Verkehrsverbund Mainz-Wiesbaden
 Vierteljahrsschrift für Musikwissenschaft, Leipzig
 VMW: Aktiensymbol der Firma VMware an der New Yorker Börse (NYSE)

VMW